Probe kan syfta på:

 Probe (snus) – en sorts snus
 Ford Probe – en bilmodell
 Prob – den molekyl som används för att spåra andra, intressanta molekyler

da:Sonde
lv:Zonde
nl:Sonde
pl:Sonda
ru:Зонд
tl:Pangkalikol
tr:Sonda
uk:Зонд